PTSD — третий студийный альбом американского рэпера G Herbo. Он был выпущен 28 февраля 2020 на лейблах Machine Entertainment Group и Epic Records. Альбом содержит гостевые участия от 2Pretty, 21 Savage, A Boogie wit da Hoodie, BJ the Chicago Kid, Chance the Rapper, Jacquees, Juice WRLD, Lil Durk, Lil Uzi Vert, Polo G и Sonta. 29 мая вышла делюкс-версия альбома.

Предыстория 
G Herbo сказал, что альбом был вдохновлен терапией, которую он принял в связи с его арестом в 2018 году. Адвокат G Herbo сказал, что также хотел, чтобы альбом поднял осведомленность о психических проблемах, которые переживают многие люди, живущие в районах с высоким уровнем преступности, и сказал: «Я думал, что это важно для меня, потому что я знаю, что многие люди похожи на меня».

4 декабря 2019 года G Herbo объявил о PTSD Tour, который должен был пройти с 10 февраля по 22 марта 2020 года, но он был отложен из-за пандемии COVID-19.

26 мая 2020 года G Herbo в Instagram анонсировал делюкс-версию альбома. Она вышла 29 мая.

Коммерческий успех 
PTSD стал первым проектом G Herbo, который вошёл в десятку чарта Billboard 200, под номером семь, с 59,000 количеством продаж альбома за первую неделю.

Список композиций 

Примечания
  неуказанный сопродюсер

Чарты

Примечания 

Альбомы 2020 года
Альбомы, спродюсированные D. A. Doman
Альбомы G Herbo